W Polsce
 Gózd – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin 
 Gózd – wieś w woj. lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Kłoczew
 Gózd – część wsi Borki w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Gózd – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie 
 Gózd – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel 
 Gózd – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd 
 Gózd – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki 
 Gózd – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna

 Gózd – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim
 Gózd – gromada w powiecie białobrzeskim
 Gózd – gromada w powiecie radomskim
 Gózd – gromada w powiecie ryckim

Zobacz też 
 Gózd Lipiński
 Gozd
 Nowy Gózd
 Stary Gózd